

Вулиця Рибалка — вулиця у місті Конотоп

Колишні назви:
 Вулиця Генерала Рибалка — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Черкаси.